Rada může být:
 porada, pracovní či rozhodovací setkání nebo jednání

úředník
 zdravotní rada
 stavební rada
 kriminální rada
 tajný rada

kolektivní orgány
 zákonodárný sbor nebo komora
 Česká národní rada
 Slovenská národní rada
 Národní rada Slovenské republiky
 Spolková rada – více významů
 Říšská rada – více významů
 Spojenecká kontrolní rada

 orgány panovníka, hlavy státu či vlády
 Tajná rada
 Legislativní rada vlády České republiky
 Národní bezpečnostní rada USA
 Státní rada Československá

 výkonný orgán územně samosprávného celku
 rada obce (městská rada, rada městyse)
 rada městského obvodu, rada městské části
 rada kraje

 orgány mezinárodních organizací či sdružení států
 Rada bezpečnosti OSN
 Poručenská rada OSN
 Rada Evropy
 Rada vzájemné hospodářské pomoci
 Severská rada
 Evropská rada

 sdružení organizací
 Ekumenická rada církví v České republice
 Mezinárodní rada muzeí

 bezpečnostní a vojenské orgány
 Bezpečnostní rada státu
 Rada pro opevňování
 Dvorská válečná rada

 výkonné orgány organizací
 Rada Českého rozhlasu
 Rada České televize
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 správní rada

církevní orgány
 Synodní rada Českobratrské církve evangelické

národnostní reprezentace
 Národní rada židovská
 Židovská národní rada (Vaad Leumi)

různé
 dozorčí rada, kontrolní rada
 rozhodčí rada, smírčí rada
 redakční rada
 vědecká rada
 kolejní rada
 dělnická rada (viz též sovět)
 Správní rada vysoké školy

československý odboj
 Československá národní rada
 Česká národní rada (odboj)
 Rada svobodného Československa
 Rada tří

soudnictví
 Rada nad apelacemi
 Soudcovská rada

příjmení
 viz Rada (příjmení)

fikce
 Elrondova Rada z knihy Pán prstenů
 Bílá rada
 Rada Vacátko – literární a filmová postava

jiné
 Bezpečnostní rada – rozcestník
 Národní rada – rozcestník
 Jazyková rada – více významů (rozcestník)

Související články 
 radní
 komise
 výbor
 sněm

Externí odkazy